Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 1957 года  () прошёл в Париже в августе по круговой системе. В чемпионате приняли участие 15 спортсменов.

Победитель отбирался на турнир претендентов, который был проведён в апреле 1958 года в Роттердаме (Нидерланды) с участием чемпионов национальных первенств Бельгии, Нидерландов, СССР и Франции.

 — Мишель Изар

 — Bernard Devauchelle

 — Абель Верс

Результаты

Примечания

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 1957 году
1957 год в шашках
Спортивные соревнования в Париже
Август 1957 года